D1085 (Hautes-Alpes), een departementale weg in het Franse departement Hautes-Alpes
 D1085 (Isère), een departementale weg in het Franse departement Isère